Tachikawa, un bourg du district de Higashitagawa,
 Tachikawa, une ville de la métropole de Tokyo,
 Compagnie aéronautique Tachikawa.